Poltwa () ist der Name geographischer Objekte in der Ukraine:

Ortschaft

Poltwa (Ort), Dorf im Rajon Solotschiw, Oblast Lwiw

Flüsse

 Poltwa (Bug), Nebenfluss des Westlichen Bug
 Poltwa (Horyn), Nebenfluss des Horyn